Sukawati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukawati, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Sukawati, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar